Localidades de Portugal
 Montemor (Loures) — povoação do distrito de Lisboa
 Montemor-o-Novo — município do distrito de Évora
 Montemor-o-Velho — município do distrito de Coimbra
 Montemor-o-Velho (freguesia) — freguesia

Ver também 
 Monte Mor — município brasileiro do estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos